Костёл Свято́го Ду́ха и доминиканский монастырь в Вильнюсе (Доминиканский костёл; , ) — римско-католический приходской костёл с бывшим доминиканским монастырём, памятник архитектуры и искусства позднего барокко. Храм трёхнефный, в форме латинского креста в плане, длиной 57 м, шириной 26 м, может вместить 1450 человек. Ансамбль зданий доминиканского монастыря и храма включён в Регистр культурных ценностей Литовской Республики и охраняется государством как объект национального значения; код всего ансамбля 21, костёла — 27302.

Располагается в Старом городе, протянувшись боковым фасадом вдоль улицы Доминикону (в советское время улица Ю. Гарялё) и задним фасадом выходя на улицу Игното (, в советское время улица К. Гедрё). Нижняя часть храма опоясана с трёх сторон корпусами бывшего монастыря, благодаря чему выделяется его верхняя часть с двумя невысокими башнями (36,3 м), четырьмя фронтонами и куполом с фонарём над центральным нефом.

Относится к Вильнюсскому деканату Вильнюсской архиепархии. Официальный адрес: ул. Доминикону, 8 (). Ежедневные службы на польском языке.

История 

Нынешнее здание — уже, по меньшей мере, пятое, возведённое на этом же месте. Первые здания были выстроены в готическом стиле. По некоторым предположениям, небольшая деревянная церковь в этом месте стояла уже во времена князя Гедимина. В 1408 году князь Витовт поставил здесь костёл во имя Святого Духа. При Казимире Ягеллоне в 1441 году храм был перестроен и расширен уже как каменный.

До XVI века храм был приходским. В 1501 году в Вильну был приглашён Доминиканский орден, и король Александр, с согласия своего духовного отца — настоятеля костёла Николая Корчака, передал его монахам. Епископ Адальберт Войцех Табор подарил ордену большой участок земли с постройками рядом с храмом. По инициативе короля Александра на этом участке был построен монастырь, а сам костёл перестроен. Однонефное здание в форме латинского креста несколько раз горело и перестраивалось. Восстановленный после опустошительного пожара 1610 года, он был разграблен и сожжён во время взятия Вильны украинскими казаками и русским войсками в 1655 году. Небольшой храм, отстроенный после этого, усилиями настоятеля доминиканского монастыря Михаила Войниловича, предпринимавшимися с 1679 года, сменило новое здание, возведённое на средства и из материалов доминиканского ордена. Новый костёл был освящён в 1688 году виленским епископом Константином Бжостовским.

Храм пострадал при нашествии шведов в 1702 году. Катастрофические разрушения приносили опустошительные пожары XVIII века. По свидетельству современника пожара 1748 года, выгорело всё, включая первый в Вильне орган (стоивший монастырю 40 тысяч золотых) и гробы в подземельях костёла. Остались лишь стены с обгоревшей и осыпавшейся штукатуркой.

После пожаров 1748 и 1749 годов в сравнительно короткий срок стараниями доминиканцев, магната Людвика Паца, Бригитты Сологуб из Радзивиллов и других меценатов к 1770 году храм и монастырь были заново отстроены. После этого костёл приобрёл пышный декор в стиле рококо.

В 1812 году храм пострадал от французских солдат и ремонтировался в 1813—1815 годах. В 1818 году бурей сорвало крышу и пришлось заново перекрывать кровлю. В 1844 году российские власти упразднили монастырь. В его помещениях по распоряжению генерал-губернатора М. Н. Муравьёва содержались в заключении участники восстания 1863 года.

С упразднением монастыря костёл с 1844 года снова стал приходским и действовал на всём протяжении XIX и XX веков. О нём идёт речь в части седьмой цикла «Литовский дивертисмент» (1971) Иосифа Бродского, который ознакомился с костёлом и монастырём весной 1966 года.
Рядом с улицей стоят два костёла, они не принадлежат к числу знаменитых, но это всё же настоящее вильнюсское барокко — провинциальное, позднее, прелестное. Ближе двубашенный белый костёл Св. Екатерины; чуть далее круглый купол Доминиканцев, изнутри странной на вид и как бы неправильной формы — «ушная раковина Бога» из последнего стихотворения цикла. (Томас Венцлова). 

Службы традиционно ведутся на польском языке. 5 сентября 1993 года здесь состоялась встреча папы римского Иоанна Павла II с верующими польского происхождения (при участии приветствовавшего святого отца архиепископа Аудриса Юозаса Бачкиса и в присутствии примаса Польши кардинала Юзефа Глемпа, вице-премьера Польши в 1992—1993 годах Генрика Горышевского, архиепископов Тадеуша Кондрусевича и Казимира Свёнтека). Использованный в речи папы оборот «литовцы польского происхождения» вызвал недовольство и сожаления части польской общественности Литвы.

Фасад 

Купол с фонарём над центральным нефом костёла возвышается на 51 м.. Он был реконструирован в XVIII веке архитекторами Иоганном Валентином Дидерштейном и Яном Незамовским. Две барочные башни, схожие с теми, которые сохранились у миссионерского костёла Вознесения Господня, были разрушены в начале XIX века.

Барочный медный колокол высотой 84 см и диаметром 112 см был отлит в 1779 году.
Костёл выделяется среди других храмов Вильнюса необычной ориентацией. Он располагается вдоль улицы Доминикону и не имеет главного фасада. Вход с этой стороны украшен фронтоном с двумя парами дорических колонн, повёрнутых по диагонали к плоскости фасада, и пышным картушем в стиле рококо с изображением Орла (герб Польши), Погони (герб Литвы) и гербом династии Вазов над круглой аркой. Нижняя часть обрамляющих окно пилястров на втором ярусе портала изгибается и завершается волютами. Главный восточный портал (с улицы Доминикону) создал архитектор и скульптор Франциск Игнатий Гофер. По правой стороне длинного коридора, ведущего в помещения бывшего монастыря, расположен вход в костёл.

Интерьер 

Авторство пышного внутреннего убранства одни искусствоведы приписывают Франциску Игнатию Гоферу, другие — Иоганну Кристофу Глаубицу. Во второй половине XVIII века в храме были сооружены 16 алтарей в стиле рококо из материалов, имитирующих мрамор разных цветов: центральный алтарь Пресвятой Троицы, рядом с ним в южной части большого алтаря — алтари Иисуса Христа и Святого Доминика (в трансепте). В северной части — алтари Ченстоховской Божией Матери и Святого Фомы Аквинского (в трансепте). Прежде в центральном нефе у пилонов располагалось пять алтарей, в южном и северном нефах — по три. Ныне в южной части центрального нефа у первого от большого алтаря пилона — наиболее пышно декорированный алтарь Господа Милосердного. Напротив него располагается исповедальня и амвон, окружённые 12 гипсовыми скульптурами; по сторонам её — статуи короля Владислава Вазы и святой Ядвиги.

У пилонов и в боковых нефах справа — алтари Святого Фаддея, Ангела Хранителя, Бичевания Христа, Святой Анны, Святого Антония, Святого Пия, слева — Святого Яцека, Марии Магдалены, Святого Иосифа, Святой Варвары, Святой Екатерины Сиенской.

Храм богато расписан барочными фресками. Роспись сводов выполнена разными художниками в 1765—1770 годах. Настенная роспись в коридоре, ведущем от портала в храм, относится к середине XVIII века. В середине XIX века выполнена фреска в куполе. В конце XIX века фрески обновлялись. В 1898—1899 годах художники из Тироля написали четыре композиции над входами в боковые нефы и фреску с изображением Святой Анны на своде южного нефа.

В храме есть 45 ценных образов и портретов XVI — первой половины XIX века: святой Фёклы, святого Гиацинта, святого Франциска, святой Варвары, великого князя литовского Александра, Николая Корчака и другие.

Орган XVIII века, созданный мастером Адамом Готлибом Каспарини из Кёнигсберга в 1776 году, считается старейшим в Литве.

В стене коридора у входа в храм находится мемориальная плита, вмурованная 12 июля 1786 года на месте захоронения Варвары Секлуцкой-Костровицкой её сыном.

Подземелья 
Под храмом располагаются подземелья — девять готических подвалов, образующих овеянный слухами и легендами лабиринт. Длина самого большого из них 33 м. Предполагается, что они двухуровневые(а возможно и больше). Издавна в подземельях осуществлялись захоронения, в XVI—XVII веках не только монахов, но и знатных жителей города. Среди захороненных здесь, по упоминаниям в различных документах и исследованиях, лидский староста Христофор Стефан Сапега (1627), его жена Анна и её отец князь Александр (1643), трокский воевода Александр Пац (1771), Людвик Пац и его жена Виктория из Потоцких (1773), княгиня Теодора Сапежина (1774). В подземельях хоронились также многочисленные жертвы эпидемий холеры и чумы. Вероятно, среди похороненных здесь и те, кто умер во французском военном госпитале, размещённом в монастыре во время войны с Россией в 1812 году. Особенности микроклимата (постоянная температура и сухой воздух) способствовали тому, что часть трупов не разлагалась, а консервировались, подвергаясь своего рода мумификации.

Подземелья в XIX веке исследовали и описывали Юзеф Игнацы Крашевский, Евстахий Тышкевич, Адам Киркор, в 1903 году — историк Владислав Загорский, в середине 1930-х годов — студенты Университета Стефана Батория, объединённые в клуб «Влучендзы» (; «Бродяги»); обширные исследования проводились в 1960-х годах.

Они выявили около четырёх тысяч захоронений, 153 гроба, мумифицировавшиеся тела 473 взрослых и 85 детей, 205 черепа. Для любителей острых ощущений были организованы экскурсии, однако вскоре их пришлось прекратить, поскольку из-за нарушений микроклимата мумии начали разлагаться, к тому же экскурсанты пытались вынести из подземелий кости и черепа..

Монастырь 

Ансамбль храма и монастыря занимает обширный участок земли между улицами Доминикону (), Швянто Игното () и Вильняус () общей площадью 5,6 га. Это был центр доминиканской провинции, в нём действовал новициат и училище теологии, выпускникам которого присваивались те же степени, что и в академии. Число монахов составляло 140 человек. Монастырские помещения вместе с храмом страдали от пожаров, грабежей, разрушений и несколько раз восстанавливались и перестраивались.

Трёхэтажные здания окружают квадратный (19 на 18 м) клуатр — внутренний двор обители с остатками галерей и невысокой барочной дорической колонны посередине в память жертв чумы. С костёлом монастырь соединяют коридоры вокруг этого двора, прежде бывшими открытыми галереями.

В отличие от других монастырей, в доминиканском монастыре не было отдельных келий. Поэтому его особенностью являются достаточно просторные помещения дормиториума (спальни), больницы, зала для диспутов, рефлекторума (столовая). Левую стену западного корпуса украшают восемь фресок с изображениями эпизодов из истории доминиканского ордена. На другой стене написаны портреты четырёх римских пап; на шести плафонах сводов изображены сцены из Библии и видение святого Доминика. Фрески на сводах северного корпуса изображают сцены жизни Христа, на сводах восточного корпуса в медальонах изображены религиозная символика и дева Мария со святыми, на сводах южного корпуса — пять фресок со сценами жизни Христа и девы Марии. В 1899 году роспись была подновлена. С 1978 года фрески изучались и консервировались.

В 1807 году российская администрация устроила в части принадлежащих доминиканцам помещений военный госпиталь и тюрьму. В 1812 году здесь же был французский госпиталь. Монастырь значительно пострадал от французских солдат: мебель, окна, двери были сожжены, утварь и библиотека расхищена.

После Отечественной войны 1812 года в обращённой в тюрьму части построек содержались в заключении филареты (1822—1823), позднее участники восстания 1830—1831 годов. Окончательно монастырь был упразднён в 1844 году. Часть зданий (за храмом вдоль улицы Игното) стала тюрьмой. Здания юго-западной части монастыря до улицы Вильняус были переданы магистрату.

После череды смен владельцев и назначений, сопровождавшихся перестройками, часть этих зданий была разрушена при бомбардировке города советской авиацией в 1944 году, часть была снесена уже после Второй мировой войны. Сейчас там находится гимназия имени Саломеи Нерис и школьный стадион. В примыкавшем к храму корпусе былой доминиканской аптеки с 1922 года действовал книжный магазин Святого Войцеха. После Второй мировой войны и до 1985 года в этом здании, с фасадом украшенным сграффито чёрного и красного цветов, действовал единственный в то время в Вильнюсе антиквариат, фактически букинистический магазин. Позднее здесь располагалось католическое издательство  и магазин религиозной литературы.

В заключении в бывшем монастыре пребывали участники восстания 1863 года и его руководители — Якуб Гейштор, Кастусь Калиновский, его ближайший помощник Титус Далевский, его брат, один из основателей Братского союза литовской молодёжи Франциск Далевский и другие. В 1993 году на здании по улице Игното () была открыта мемориальная плита Кастусю Калиновскому.

В межвоенные годы предпринимались усилия по возвращению костёлу всех зданий монастыря. В 1980-х годах шли подготовительные работы по устройству в монастыре конструкторского бюро Министерства связи с лабораториями и производственными помещениями. Со сменой государственного строя в порядке реституции заброшенные постройки были переданы церкви. Часть их в настоящее время ремонтируется.

Примечания

Литература 
 А. Медонис. Туристу о Вильнюсе. Перевод с литовского языка. Вильнюс: Минтис, 1965. С. 78—79.

 Antanas Rimvydas Čaplikas. Šv. Jono, Dominikonų, Trakų gatvės. Vilnius: Charibdė, 1998. ISBN 9986-745-13-6. P. 140—177.
 Lietuvos architektūros istorija. T. II: Nuo XVII a. pradžios iki XIX a. vidurio. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidykla, 1994. ISBN 5-420-00583-3. P. 107—109.
 Wilno. Przewodnik krajoznawczy Juliusza Kłosa, Prof. Uniwersytetu St. Batorego. Wydanie trzecie poprawione po zgonie autora. Wilno, 1937. S. 200—201.

Ссылки 

 Костёл Святого Духа
 Страшные тайны подземелий вильнюсского костёла Святого Духа
 Vilniaus Šventosios Dvasios parapija: Расписание служб и другая актуальная информация
 The Church of the Holy Spirit
 Vilniaus buvęs dominikonų vienuolynas ir Šv. Dvasios bažnyčia

Д
В
Доминиканские монастыри
В